Ród Nakatomi – wpływowy ród arystokratyczny w Japonii
 Kamatari Nakatomi – założyciel rodu Fujiwara
 Nakatomi (Yamanashi) – (jap. 中富町, Nakatomi-chō) osada w dystrykcie Minamikoma w prefekturze Yamanashi, w 2004 r. włączona w obręb miejscowości Minobu (身延町, Minobu-chō)
 Nakatomi Plaza – fikcyjny budynek w filmie Szklana pułapka (ang. Die Hard) z 1988 r.; jego pierwowzorem był drapacz chmur Fox Plaza w Los Angeles
 Korporacja Nakatomi (ang. Nakatomi Corporation) – fikcyjna korporacja z filmu Szklana pułapka
 Die Hard: Nakatomi Plaza – gra komputerowa typu first-person shooter z 2002 r.
 Nakatomi – holenderski zespół muzyczny, założony przez Wessela van Diepena (alias DJ Delmundo) i Dennisa van Driesschena (alias DJ Danski), działający od 1995  do 2002 r., grający muzykę happy hardcore
 Nakatomi Plaza – zespół rockowy założony przez Oscara Albisa Rodrigueza i Alison Fair w Brooklynie, działający w l. 1998-2009.
 Nakatomi – fikcyjna rodzina w Shadowrun, współwłaściciele giganta komputerowego Fuchi Industrial Electronics
 Nanaka Nakatomi – postać fikcyjna, bohaterka ze świata mangi i anime, w Magic User's Club grana przez Mayumi Iizukę (seiyū) i Lisę Ortiz (w wersji anglojęzycznej).
 Nakatomi LLC - amerykańska agencja marketingowa powstała w 2014 roku, jedna z najszybciej rozwijających się agencji w branży, wielokrotnie nagradzana, której CEO jest Polka Ewelina Kołoda.

Przypisy